Николай Иосифович Пригоро́вский  (1903—1988) — советский учёный в области механики.

Биография 
Родился 1 апреля 1903 года в селе Сутоки (ныне Себежский район, Псковская область). В 1927 году окончил МИИТ. С 1931 года преподавал в МИМЭСХ, в 1932—1941 годах заведовал кафедрой сопротивления материалов. В 1936—1941 годах работал по совместительству во Всесоюзном институте сельскохозяйственного машиностроения (ВИСХОМ). По его инициативе были развернуты совместные, с участием ещё Института механики АН СССР, работы по исследованию рамных конструкций плугов и культиваторов. Возглавил направление по применению фотоупругости, хрупких покрытий, метода аналогий к исследованию прочности деталей сельскохозяйственных машин. В 1938 году без защиты получил учёную степень кандидата технических наук.

С 1941 года работал в ИМаш АН. В годы Великой Отечественной войны выполнил ряд работ по заказам оборонной промышленности. В 1943 году защитил докторскую диссертацию, в 1944 году утверждён в звании профессора.

После войны участвовал в разработке новых энергетических реакторов, термоядерных установок, авиационной и космической техники, судов с атомными энергетическими установками, внёс большой вклад в развитие атомной энергетики и атомного машиностроения. Под руководством Н. И. Пригоровского был проведён комплекс расчётов прочности ряда конструкций атомных реакторов: первой в мире Обнинской АЭС, Воронежской, Запорожской, Южно-Украинской, Белоярской АЭС в СССР, а также АЭС в Чехословакии, Германии, Финляндии, Болгарии.

Участвовал в расчётах и экспериментальных исследованиях напряженного состояния и прочности уникальных строительных конструкций, включая безопорное перекрытие — купол кинотеатра «Ударник» в Москве и ряда гидроэлектростанций волжского каскада.

Вошёл в Первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956)

Вёл преподавательскую работу и заведовал кафедрами в различных высших учебных заведениях (МИСИ имени В. В. Куйбышева, Московский гидромелиоративный институт, Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского, Промакадемия, МАТИ). Подготовил более 40 докторов и кандидатов наук.

Умер 12 июня 1988 года. Похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище.

Библиография 
 Пригоровский Н. И., Панских В. К. Метод хрупких тензочувствительных покрытий / АН СССР, Государственный науч.-исслед. институт машиноведения им. А. А. Благонравова. — М.: Наука, 1978. — 184 с.
 Методы и средства определения полей деформаций и напряжений: Справочник. — М.: Машиностроение, 1983. — 248 с.
 Экспериментальные исследования и расчёт напряжений в конструкциях. (Сборник статей) / АН СССР, Государственный науч.-исслед. институт машиноведения. — М.: Наука, 1975. — 163 с.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за разработку артиллерийской аппаратуры
 Государственная премия СССР (1980)
 два ордена Трудового Красного Знамени (1953)
 орден Красной Звезды
 орден «Знак Почёта»
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1963)

Литература 
 Первый состав Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике. Составители А. Н. Богданов, Г. К. Михайлов / под редакцией д-ра физ.-мат. наук Г. К. Михайлова. — Москва: «КДУ», «Университетская книга», 2018. — 70 с. ISBN 978-5-91304-805-9

Примечания

Ссылки 
 Пригоровский Николай Иосифович  // Профиль на сайте Московского государственного агроинженерного университета им. В. П. Горячкина
 Могила Н. И. Пригоровского 

Выпускники МИИТа
Преподаватели Московского государственного строительного университета
Преподаватели Всесоюзной промышленной академии
Преподаватели МАТИ
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище